Angela Daigle – ex velocista statunitense
 Alexandre Daigle – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Lauren Daigle – cantante statunitense
 Sylvie Daigle – ex pattinatrice di short track canadese